Armando Heeb – calciatore liechtensteinese
 Birgit Heeb – ex sciatrice alpina liechtensteinese
 Martin Heeb – ex calciatore liechtensteinese